Александър Пеев може да се отнася за:

 Александър Пеев (политик)
 Александър Пеев (футболист)